Avonia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Avonia ingår i familjen Anacampserotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Avonia